Lucas Vorsterman (1595 körül–1675) flamand rézmetsző
 Lucas Vorsterman (1624–1666) flamand rézmetsző, az előbbi fia